Ко́робов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 
 Коробов, Анатолий Васильевич (1907—1967) — советский государственный деятель.
 Коробов, Андрей Иванович (ум. не ранее 1507) — тверской воевода.
 Коробов, Антон Сергеевич (род. 1985) — украинский шахматист, гроссмейстер.

Б

В 
 Коробов, Вадим Константинович (1927—1998) — советский подводник, Герой Советского Союза.
 Коробов, Василий Андреевич — ближний дворянин великого князя Василия Иоанновича.
 Коробов, Вениамин Андреевич (1951—2017) — российский пианист, музыкальный педагог, заслуженный артист России.
 Коробов, Виталий Фёдорович (1937—2019) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (2007).

Г 
 Коробов, Герман Александрович (1913—2006) — тульский конструктор стрелкового оружия.
 Коробов, Григорий Ефимович (1916—1990) — Герой Советского Союза.

Д

З 
 Коробов, Захар Анатольевич (род. 1988) — казахстанский футболист.

И 
 
 Коробов, Игорь Валентинович (1956—2018) — российский военачальник, начальник ГУ ГШ ВС РФ — заместитель начальника ГШ ВС РФ, генерал-лейтенант.
 Коробов, Илья Иванович (1910—1980) — советский металлург и изобретатель, Герой Социалистического Труда (1958).

К, Л 
 Коробов, Константин Константинович (Нектарий; 1942—1994) — епископ Саратовский и Вольский.
 Коробов, Леонид Ильич (1918—1977) — советский государственный и политический деятель, Председатель КГБ при СМ Туркменской ССР, депутат ВС СССР 7-го и 8-го созывов.

М 
 Коробов, Максим Леонидович (род. 1957) — депутат Государственной думы России.
 Коробов, Матвей Георгиевич (род. 1983) — российский боксёр, двукратный чемпион мира среди любителей.
 Коробов, Михаил Николаевич (1925—1986) — учёный-геолог, Герой Советского Союза.

Н

П-Ф 
 Коробов, Павел Иванович (1902—1965) — Герой Социалистического Труда.
 Коробов, Сергей Николаевич (род. 1972) — украинский футболист, нападающий.
 Коробов, Степан Яковлевич (1911—1965) — Герой Советского Союза.
 Коробов, Трофим Тимофеевич (1901—1980) — бригадный комиссар и политработник РККА, участник Гражданской войны.
 Коробов, Феликс Павлович (род. 1972) — российский дирижёр и виолончелист, педагог.

Я

См. также 
 
 Корабов